Halkokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halkokari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Halkokari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Halkokari (ö i Satakunta, Raumo), 
 Halkokari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar